Osoby o tym nazwisku:
 Benedykt Askanas – polski dyplomata
 Kazimierz Askanas – polski adwokat i działacz regionalny
 Zdzisław Askanas – polski lekarz